Un bien d'intérêt culturel (en espagnol : , est un mode de protection du patrimoine culturel et historique en Espagne et en Andorre, que ce patrimoine soit constitué d'un bien immeuble ou d'un bien meuble :
 bien d'intérêt culturel, mode de protection en Andorre ;
 bien d'intérêt culturel, mode de protection en Espagne ;
 bien culturel d'intérêt national, le même type de protection pour la Catalogne,
 Bien culturel d'intérêt local, également en Catalogne.